Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent la date du Onze-Novembre ou du XI-Novembre, écrite en lettres, avec ou sans millésime, en référence à des événements survenus à cette même date.

Le principal événement commémoré en France est l'Armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin des combats de la Première Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans l'article  .

Graphies « Onze-Novembre » ou « XI-Novembre » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Place (du) Onze-Novembre »

« Rue (du) Onze-Novembre »

Autres voies « ... (du) Onze-Novembre »

Autres odonymes atypiques contenant la date du « Onze-Novembre »

Autres odonymes atypiques contenant la date du « XI-Novembre »

Dans les autres pays et régions francophones

Graphies « Onze-Novembre » ou « XI-Novembre » avec millésime

Décompte partiel

En France

« Rue (du) Onze-Novembre-1918 »

Autres voies « ... (du) Onze-Novembre-1918 »

Autres odonymes atypiques contenant la date du « Onze-Novembre-AAAA »

Autres odonymes atypiques contenant la date du « XI-Novembre-AAAA »

Dans les autres pays et régions francophones

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
  openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles connexes 
 11-Novembre (odonyme)

Articles détaillés 
 Rue du 11-Novembre

11
11,11